Michael Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Michael Behrendt (Manager) (* 1951), deutscher Jurist und Manager
 Michael Behrendt (Journalist) (* 1969), deutscher Journalist